Имамалиев — фамилия; имеет женскую форму Имамалиева.
 Имамалиев, Абдували Имамалиевич (1931—1993) — советский и узбекский физиолог, один из видных деятелей науки.
 Имамалиев, Таджидин (1930—1998) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.
 Имамалиев, Эмин Атабала оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист. Амплуа — полузащитник.